Erwachen steht für:

 Das Erwachen, Comic von Neil Gaiman, siehe The Sandman – Das Erwachen
 Omen IV: Das Erwachen, US-amerikanischer Horrorfilm (1991)
 Frühlings Erwachen, Drama von Frank Wedekind (UA 1906)
 Frühlings Erwachen (Musical), Broadway-Musical (2006)

Siehe auch:
 Das Erwachen (Begriffsklärung)
 Bodhi
 Erweckung
 Falsches Erwachen
 Vigilanz